Ангерран де Монстреле (, около , Монстреле — , Камбре) — французский хронист, один из летописцев последнего периода Столетней войны, автор «Хроники Монстреле».

Биография 

Сведений о нём сохранилось немного. Выходец из небогатых пикардийских дворян графства Понтье, происходивших из Булонне, уроженец деревни Монстреле близ Абвиля (совр. департамент Сомма), он в молодости служил оруженосцем у Жана де Люксембурга. 

В 1422 году в должности капитана он находился на службе у старшего брата Жана Люксембургского, графа Сент-Поля, а в 1424-м командовал гарнизоном принадлежавшего графу замка Френе и обвинялся в расправе над мирными абвильскими торговцами. В 1430 году он находился в военном лагере герцога Филиппа Доброго у Компьена и присутствовал при его беседах с пленённой им Жанной д’Арк, умолчав, однако, в своей хронике о содержании их беседы. В 1435 году участвовал в подготовке мирного договора в Аррасе. 

С 1436 года был членом суда эшевенов, занимая также должность gavenier (то есть ответственного за сбор церковного налога, взимаемого для графа Фландрии как покровителя местных епископов) в Камбре, и, вероятно, постоянно проживал в этом городе. В 1444—1446 годах он исполнял обязанности прево Камбре, а с 12 марта 1445 года служил судебным приставом Валенкура. В конце апреля 1449-го и в мае 1450 года побывал в Риме. 

Монстреле умер 20 июля 1453 года в Камбре. Его останки были найдены в 1959 году в часовне местного монастыря францисканцев и перезахоронены в 1962 году.

Сочинения 
Его основным историческим трудом является «Хроника Монстреле» (), написанная для дома Люксембург-Линьи и содержащая сообщения о событиях с 1400 по 1444 год. Хронологически она подразделяется на две книги, первая из которых доводит изложение до 1422 года. 

Как историк Монстреле, летописец герцогов Бургундских, считается продолжателем Жана Фруассара, подражая и его литературному стилю, однако внимание уделяет, главным образом, событиям в Бургундии. Как и Фруассар, он интересуется преимущественно военными кампаниями, сражениями, рыцарскими турнирами и придворными развлечениями, описывая их в настолько утомительных подробностях и столь напыщенным риторическим языком, что Франсуа Рабле назвал его «слюнявым, как банка горчицы».  

Даже когда Монстреле декларирует свою непредвзятость, он всё равно остаётся на стороне покровителя-герцога. Традиционно отношение Монстреле к Жанне д’Арк определяется исследователями как враждебное, однако историк Доминик Гой-Бланке () называет стиль повествования Монстреле «в высшей степени нейтральным».

Будучи свидетелем многих из описываемых событий, Монстреле некритически подходит к своим источникам, порой проявляя недостаточное знание латыни и ошибаясь в географических названиях. «Этот благородный и деятельный человек, — пишет французский медиевист Бернар Гене, — любитель-историк, представлял себе Францию и Англию, словно в тумане». 

«Хроника Монстреле» не отличается литературным стилем, однако является источником ценных фактических сведений об эпохе Столетней войны, а также правлении в Бургундии герцогов Жана Бесстрашного и Филиппа III Доброго. В ней задействовано немало подлинных документальных источников, включая договоры, указы и письма этих государей, которые, однако, подобраны довольно тенденциозно. 

По обычаю того времени, «Хроника Монстреле» была продолжена другими летописцами, в том числе Матьё д’Эскуши, Жоржем Шателеном и Жаном Молине, до 1516 года.

Автограф хроники не сохранился, известно лишь несколько рукописей второй половины XV века из собраний Национальной библиотеки Франции (Париж) и . Впервые она была опубликована в 1503 году в серии «Французские хроники», выпускавшейся известным парижским издателем , и в одном только XVI столетии выдержала не менее 10 переизданий, среди которых наибольшего внимания заслуживает трёхтомная публикация . Комментированное научное издание хроники, отредактированное историком Жаном Александром Бюшоном, увидело свет в Париже в 1826 году. Академическая публикация её в шести томах выпущена была там же в 1857—1862 годах под редакцией историка-источниковеда .

См. также 
 Жан Фруассар
 Жан Лефевр де Сен-Реми
 Жорж Шателен
 Матьё д’Эскуши
 Жан Молине

Литература 
 Хёйзинга Й. Осень Средневековья / Пер. Д. В. Сильвестрова. Под ред. С. С. Аверинцева. — М.: Наука, 1988. — 544 с.: ил. — (Памятники исторической мысли). — ISBN 5-02-008934-6.

 Masson Gustave. Early Chroniclers of Europe: France. — London: Society for Promoting Christian Knowledge, 1879. — xii, 370 p.
 Molinier Auguste. Enguerrand de Monstrelet // Les Sources de l’Histoire de France: des origines aux guerres d’Italie (1494). — Volume IV. Les Valois, 1328—1461. — Paris: Alphonse Picard & Fils, 1904. — pp. 192–194. 
 Quicherat Jules. Procès de condamnation et de réhabilitation de Jeanne d'Arc. — Tome IV. — Paris: J. Renourd, 1847. — pp. 360–361, 405–406.
 Goyau Pierre-Louis-Théophile-Georges. Enguerrand de Monstrelet // Catholic Encyclopedia. — Volume 10. — New York: Robert Appleton Company, 1913.
 Krumeich Gerd. Jeanne d’Arc à travers l’histoire. — Paris, 1993.
 Contamine Philipp. Naissance de l’historiographie. Le souvenir de Jeanne d’Arc, en France et hors de France, depuis le «Procès de son innocence» (1455—1456) jusqu’au début du XVIe siècle // Contamine P. De Jeanne d’Arc aux guerres d’Italie: figures, images et problèmes du XVe siècle. — Orléans, 1994. — pp. 139–162.
 Vielliard Françoise. Monstrelet, Enguerrand de // Lexikon des Mittelalters. — Band 6. — Stuttgart; Weimar: Metzler, 1999. — Sp. 772. — ISBN 3-476-01742-7.
 Wijsman Hanno. Enguerrand de Monstrelet // Encyclopedia of the Medieval Chronicle, ed. by Graeme Dunphy and Cristian Bratu. — Leiden; Boston: Brill, 2016.

Примечания

Ссылки 
 Wijsman, Hanno.  History in Transition. Enguerrand de Monstrelet’s Chronique in Manuscript and Print (c.1450-c.1600). Academia.edu. 21 августа 2012
 Хроника Ангеррана де Монстреле (библиотека Гарвардского университета), оцифровано Google Books; в двух книгах с подтверждающими документами 1400—1444 ; Ex : Volume 1 (Voir aussi, Volume 6, Volume 9-10, volume 35

Историки по алфавиту
Историки Столетней войны
Хронисты XV века
Хронисты Бургундии
Персоналии:История Бургундии